

Architettura 
 Cour Carrée – uno dei cortili principali del Louvre di Parigi
 Cour d'honneur – spazio del castello o dell'hôtel barocco dove si smontava di carrozza
 Cour royale (Versailles) – corte della Reggia di Versailles, in Francia

Geografia 
 Bessey-la-Cour – comune francese situato nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Cour-sur-Loire – comune francese situato nel dipartimento del Loir-et-Cher nella regione del Centro-Valle della Loira
 Cour-Cheverny – comune francese situato nel dipartimento del Loir-et-Cher nella regione del Centro-Valle della Loira
 Cour-Saint-Maurice – comune francese situato nel dipartimento del Doubs nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Cour-et-Buis – comune francese situato nel dipartimento dell'Isère della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Cour-l'Évêque – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Marna nella regione del Grand Est
 Landouzy-la-Cour – comune francese situato nel dipartimento dell'Aisne della regione dell'Alta Francia
 Nampcelles-la-Cour – comune francese situato nel dipartimento dell'Aisne della regione dell'Alta Francia
 Saint-Ouen-de-la-Cour – comune francese situato nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia
 Saint-Pierre-la-Cour – comune francese situato nel dipartimento della Mayenne nella regione dei Paesi della Loira

Musica 
 Air de cour – musica profana vocale molto popolare in Francia fra il tardo rinascimento ed il primo barocco
 Musette de cour – cornamusa francese

Persone 
 Jean Del Cour (1627-1707) – scultore fiammingo

Pagine correlate 
 La Cour